Ткачу́к — розповсюджене українське прізвище. Утворене за допомогою суфікса -ук/-юк, за допомогою якого називали молоду людину, сина або учня. Назва проходить від професії ткач.

Відомі носії

А 
 Ткачук Анастасія (* 1993) — українська бігунка на 800 метрів.
 Ткачук Анатолій Миколайович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ткачук Анатолій Павлович (нар. 1950) — композитор, диригент.
 Ткачук Анатолій Федорович (нар. 1958) — політик.
 Ткачук Андрій Миколайович (нар. 1987) — український футболіст
 Ткачук Андрій Миколайович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ткачук Андрій Сергійович (нар. 1986) — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Герой України.
 Ткачук Антон Савович (1922—2007) — радянський військовик, учасник Другої світової війни, почесний громадянин Бердичева.
 Ткачук Андрій Антонович ( 1985) — український легкоатлет, чемпіон та рекордсмен України.

В 
 Ткачук Вадим Анатолійвич — заслужений працівник транспорту України.
 Ткачук Василь Іванович (1916—1944) — український письменник.
 Ткачук Василь Михайлович ( 1933) — український політик, міністр сільського господарства України.
 Ткачук Валентин Романович (*1976) — український футболіст та футзаліст
 Ткачук Віктор Артурович ( 1965) — політик.
 Ткачук Вікторія Вікторівна ( 1994) — українська спортсменка, легкоатлетка.
 Ткачук Володимир Олексійович — майстер-сержант Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни.
 Ткачук Володимир Ярославович — учасник Революції Гідності (Тернопільська область), кавалер ордена «За мужність» III ступеня.
 Волт Ткачук ( 1947) — канадський хокеїст українського походження.

Г 
 Ткачук Ганна Антонівна (1923—1997) — українська поетеса, медсестра УПА.
 Ткачук Галина Сергіївна ( 1985) — українська письменниця,
 Ткачук Геннадій Віталійович ( 1968) — український політик.
 Ткачук Григорій Іванович — двічі Герой соціалістичної праці,

Д 
 Ткачук Діонисій Дмитро (1867—1944) — церковний діяч.
 Ткачук Денис Геннадійович ( 1989) — російський футболіст.
 Ткачук Дмитро Олегович — старший сержант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня

Є 
 Ткачук Євгеній Олегович ( 1991) — український футболіст.
 Ткачук Євген Валерійович ( 1984) — російський актор театру і кіно
 Ткачук Євдокія Миколаївна (1939—2020) — вишивальниця. Майстер народної творчості.

І 
 Ткачук Іван Васильович (1891—1948) — український письменник.
 Ткачук Іван Олександрович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ткачук Ігор Віталійович ( 1973) — в.о. генерального директора УДППЗ «Укрпошта».

К 
 Ткачук Кевін ( 1976) — канадський регбіст українського походження, гравець збірної Канади.
 Кіт Ткачук ( 1972) — відомий американський хокеїст.
 Ткачук Костянтин В'ячеславович (1990—2015) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Л 
 Ткачук Лук'ян Григорович (1902—1981) — український геолог та літолог.

М 
 Овсяннікова (Ткачук) Марина ( 1978) — співробітниця державного телебачення Росії, яка влаштувала 14 березня 2022 протестну акцію проти війни Росії з Україною в прямому ефірі, з'явившись у кадрі з антивоєнним плакатом.
 Ткачук Микола Анатолійович — доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
 Ткачук Микола Васильович (1990—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ткачук Микола Іванович (* 1992) — український професійний спортсмен-гирьовик. Багаторазовий чемпіон та рекордсмен світу та України з гирьового спорту.
 Ткачук Микола Іванович — заслужений художник України.
 Ткачук Микола Миколайович — прапорщик ДПСУ, учасник російсько-української війни.
 Ткачук Михайло Михайлович (*1985) — український футболіст, півзахисник.
 Ткачук Михайло Петрович ( 1941) — український режисер-кінодокументаліст, лауреат Шевченківської премії 2008 року.

О 
 Ткачук Олександр Іванович (1985—2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Ткачук Олександр Іванович (нар 1985) — український футболіст, півзахисник.
 Ткачук Олена Анатоліївна ( 1987) — українська поетеса.
 Ткачук Ольга Семенівна (1913—1983) — українська письменниця.

П 
 Ткачук Петро Васильович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Р 
 Ткачук Роман Денисович (1932—1994) — російський актор.
 Ткачук Руслан Валерійович - полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

С 
 Ткачук Сергій Анатолійович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Ткачук Сергій Андрійович (1986—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ткачук Сергій Дмитрович ( 1961) — заслужений працівник транспорту України.
 Ткачук Станіслав Порфирович (1938—2006) — президент Міжнародної Академії безпеки життєдіяльності.

Т 
 Ткачук Тетяна Євгенівна (* 1958) — український лікар, хірург-гінеколог вищої категорії, кандидат медичних наук, заслужений лікар України.

Ю 
 Ткачук Юрій Іванович (1968—2016) — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ткачук Юрій Петрович (*1961) — радянський футболіст, нападник.
 Ткачук Юрій Савович (1916—2001) — український військовик, діяч ОУН, лицар Бронзового хреста бойової заслуги УПА.
 Ткачук Юрій Юрійович ( 1995) — український футболіст, півзахисник.
 Ткачук Юрій Юрійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Ткач
 Ткаченко
 Ткаліч

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -ук